Waterford Crystal

Ierland:
County Waterford
Waterford (stad)
Waterford (kiesdistrict)
Waterford United FC, een Ierse voetbalclub

Verenigde Staten:
Waterford (Californië)
Waterford (Connecticut)
Waterford (Michigan)
Waterford (Pennsylvania)
Waterford (Virginia)
Waterford (Wisconsin)
Waterford North, Wisconsin
New Waterford, Ohio